Евролига УЛЕБ 2004 — соревнование баскетбольных спортивных клубов среди элитных команд всей Европы. Сезон Евролиги 2003-2004 годов открылся 3 ноября 2003 года матчем «Виртус» - «Барселона» и закрылся финальной игрой чемпионата 1 мая 2004 года. «Финал четырёх» прошёл в Тель-Авив, Израиль. Победитель — «Маккаби» Т-А, MVP Финала четырёх завоевал Энтони Паркер.

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Группа Ц

ТОР-16

Группа Д

Группа Е

Группа Ф

Группа Ж

Финал четырёх 

MVP Регулярного сезона
  Арвидас Сабонис
MVP ТОП-16
  Арвидас Сабонис
MVP Финала Четырёх
  Энтони Паркер

Победитель 

2003 год в баскетболе
2004 год в баскетболе
Евролига